Мкртчян () — армянская фамилия. Образована от имени , что означает креститель. Известные носители:

 Мкртчян, Агван Вараздатович (род. 1981) — армянский футболист.
 Мкртчян, Акоп (род. 1997) — армянский тяжелоатлет.
 Мкртычян, Александр Рачикович (род. 1959) — главный конструктор Акционерного общества «Научно-исследовательский институт командных приборов», директор Федерального государственного унитарного предприятие «Научно-исследовательский институт командных приборов».
 
 Мкртчян, Альпик Рафаелович (1937—2019) — советский и армянский физик.
 Мкртчян, Анатолий Ашотович (1931—2011) — армянский партийный и государственный деятель, министр иностранных дел Армянской ССР (1986—1990).
 Мкртчян, Ара Геворгович (род. 1984) — армянский футболист.
 Мкртчян, Арам Саядович (род. 1965) — депутат Парламента Армении.
 Мкртчян, Арарат Егишеевич (род. 1953) — министр здравоохранения Армении в 2000—2003 годах.
 Мкртчян, Армен Ярцикович (род. 1973) — армянский борец вольного стиля.
 
 

 Мкртчян, Вардан Аракелович (род. 1954) — армянский государственный деятель.
 Мкртчян, Вартан (род. 1989) — армянский футболист.

 Мкртчян, Гайк (род. 1989) — армянский футболист.
 Мкртчян, Геворг (род. 1989) — армянский футболист.
 Мкртчян, Григорий Оникович (род. 1963) — армянский журналист-расследователь, один из основателей первого частного армянского информационного агентства СНАРК.

 Мкртчян, Донара Николаевна (1941—2011) — советская армянская актриса театра и кино, жена народного артиста СССР Фрунзика Мкртчяна.

 Мкртчян, Карлен Вардкесович (род. 1988) — армянский футболист.

 
 Мкртчян, Лилит Маратовна (род. 1982) — армянская шахматистка.
 Мкртчян, Лина — советская и российская певица.

 Мкртчян, Маргарита Гагамовна (род. 1981) — российская тхеквондистка.
 Мкртчян, Мариам (род. 2004) — армянская шахматистка.
  (род. 1934) — советский футбольный судья.
 Мкртчян, Мгер Альбертович (род. 1972) — армянский режиссёр и продюсер, сын Альберта Мкртчяна.
 Мкртчян, Мисак Левонович (1938—2018) — советский партийный и государственный деятель, депутат Парламента Армении.
 Мкртчян, Мкртыч Эмильевич (род. 1952) — армянский врач и политик, депутат Парламента Армении.

 Мкртчян, Норик Давидович (род. 1999) — российский и армянский футболист.

 Мкртчян, Оганес (род. 1989) — армянский футболист.

 Мкртчян, Рафаэль (род. 1985) — армянский футболист.
 Мкртчян, Самвел (1959—2014) — советский, армянский переводчик, писатель, публицист.
 

 Мкртчян, Тигран Ваникович (род. 1978) — армянский дипломат, историк и политолог.

 Мкртчян, Фрунзик (Мгер) Мушегович (1930—1993) — советский актёр театра и кино, театральный режиссёр, Народный артист СССР.
 Мкртчян, Юрий (род. 1962) — советский и армянский футболист.
 Мкртчян, Юрик Степанович (1939—1999) — украинский политик.

См. также 
 Мкртчан, Олег Артушевич
 Мкртычан, Григорий Мкртычевич
 Мкртычев, Вячеслав Андроникович
 Тер-Мкртчян

Примечания